Сен-Серве — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Сен-Серве — коммуна во Франции, департамент Финистер